

Patronyme

A-C 
 Albanie Morin (1921-1976), personnalité politique canadienne ;
 Alberto Morin (1902-1989), acteur portoricain ;
 Amélie Morin (1956-), chanteuse et comédienne de doublage française ;
  (1967-), skieuse de vitesse suédoise ;
 André Morin (15?-16?), maire de Nantes ;
 Andréanne Morin (1981-), rameuse canadienne
 Anthony Morin (1974-), coureur cycliste français ;
 Arthur Morin (1795-1880), physicien français ;
 Augustin-Norbert Morin (1803-1865), personnalité politique canadienne ;
  ;
 Bernarda Morin (1832-1929), religieuse canadienne ;
  (1960-), personnalité politique canadienne ;
  (1985-), personnalité du monde des affaires américaine ;
  (1880-1940), général français ;
  (1871-1947), joueur de billard américain ;
 Chloé Morin (1988-), politiste française ;
 Christian Morin (1945-), animateur de télévision et clarinettiste français ;
  ;
  ;
 Claudia Morin (1939-), actrice française ;
 Clément Morin (1907-2004), musicologue canadien ;
 Cyril Morin (1962-), auteur-compositeur-interprète français ;

C-F 
 Daniel Morin (1966-), journaliste français ;
 Dany Morin (1985-), personnalité politique canadienne ;
  (1980-), personnalité du monde des affaires américain ;
 Maxime Morin (1969-), musicien québécois ;
 Dollard Morin (1916-1992), journaliste et essayiste canadien ;
 Don Morin (1954-), personnalité politique canadienne ;
 Edgar Morin (1921-), sociologue et philosophe français ;
 Edmond Alexandre Morin (1824-1882), peintre, illustrateur et graveur français ;
 Émilienne Morin (1901-1991), militante anarcho-syndicaliste ;
 Emmanuel Morin (1995-), coureur cycliste français ;
 Enrico Morin (1841-1910), vice-amiral et homme politique italien ;
 Éric Morin (1969-), compositeur de musique canadien ;
 Étienne Morin (1717-1771), négociant et franc-maçon français ;
 Eulalie Morin (1765-1837), peintre française ;
 Ferdinand Morin (1876-1957), personnalité politique française ;
  ;
 Frédéric Morin (1823-1874), journaliste français ;

G-I 
 Georges Dorèze Morin (1884-1929), personnalité politique canadienne ;
  ;
 Gilles Morin (1931-), personnalité politique canadienne ;
  (1900-1977), musicologue et bibliothécaire suédois ;
 Guillaume Morin (1995-), joueur de kayak-polo français ;
 Gustave Morin (1809-1886), peintre français ;
  ;
 Guy Paul Morin, Canadien injustement condamné pour viol et meurtre ;
 Henri Antonin Morin (1883-1967), chef d’orchestre français ;
 Henri Morin (1655-1728), érudit et historien français ;
 Henry Morin (1873-1961), illustrateur français ;
 Henry Morin-Pons (1831-1905), né Henri Morin, banquier lyonnais ;
 Hervé Morin (1961-), politicien français ;
 Isabelle Morin (1985-), personnalité canadienne française ;

J-K 
 Jacques Morin (1924-1995), résistant et officier de la légion étrangère ; 
 Jacques Morin, (alias Jacmo) (1950-), écrivain, poète et directeur de revue ;
 Jacques-Victor Morin (1921-2007), syndicaliste québécois ;
 Jacques-Yvan Morin (1931-), personnalité politique canadienne ;
  (1849-1902), personnalité politique canadienne ;
  ;
 Jean Alexis Joseph Morin (1877-1940), dit Morin-Jean, archéologue, peintre, graveur et illustrateur français ;
 Jean Morin de La Sorinière (), juriste français, maire de Nantes ;
 Jean-Baptiste Louis Morin (1776-1814), officier français ;
  ;
 Jean-Baptiste Morin de Villefranche (1583-1656), astronome et mathématicien français ;
  ;
 Jean-Pierre Morin (1951-), sculpteur américain ;
 Jeremy Morin (1991-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Jérôme Morin (1973-), écrivain et militant écologiste français ;
  (1953-), bédéiste et peintre américain ;
  (1951-), professeure d'université et compositrice américaine ;
  ;
  (1868-1942), politicien américain ;
 Jorj Morin (1909-1995), peintre français ;
  ;
 Joseph-Philias Morin (1899-1945), personnalité politique canadienne ;
  (1914-1988), personnalité politique canadienne ;
 Julien Morin (1983-), astrophysicien français ;

L-M 
  (1922-2009), personnalité politique américaine ;
 Léa Morin, curatrice et chercheuse spécialisée sur le cinéma marocain
 Lee Morin (1952-), astronaute américain ;
 Léo-Pol Morin (1892-1941), pianiste, critique musical, compositeur et professeur de musique canadien ;
  (1987-), joueur de hockey sur glace suédois ;
  ;
 Louis Morin de La Beauluère (1854-?), historien français ;
 Louis Morin de Saint-Victor (1635-1715), médecin et botaniste français, membre de l'Académie royale des sciences ;
 Louis-Julien Morin de la Beauluère (1798-1861), historien français ;
 Louis-Siméon Morin (1831-1879), personnalité politique canadienne ;
 Ludovic Morin (1877-1934), coureur cycliste français ;
 Marc-André Morin (1951-), personnalité politique canadien ;
 Marie Morin (1649-1730), hospitalière de Saint-Joseph, supérieure de l’Hôtel-Dieu de Montréal ;
 Marie-Claude Morin (1985-), personnalité politique canadienne ;
 , joueur de hockey sur glace canadien ;
 Maripier Morin (1986-), animatrice et chroniqueuse de télévision québécoise ;
 Martin Morin (1450-1522), imprimeur français ;
 Maurice Morin (1942-), coureur cycliste français ;
 Michaël Morin (1996-), producteur et réalisateur québécois canadien. ;
  (1965-), personnalité politique américaine ;
  ;
  ;
  (1942-2010), joueur de football américain américain ;
  (1954-), personnalité politique canadien ;

N-R 
  (1976-), actrice suisse ;
 Norbert Morin (1945-), personnalité politique canadienne ;
 Pascal Morin (1969-), écrivain français ;
  ;
  (1915- 2000), joueur de hockey sur glace canadien ;
  (1955-), personnalité politique américaine ;
  ;
  ;
 Pierre-Nicolas Morin (1756-1827), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Pierre-Théodore Morin (1782-1846), personnalité politique française ;
  (1969-), chercheur en informatique canadien ;
 René Morin (1883-1958), personnalité politique canadienne ;
 Rino Morin Rossignol (1950-), journaliste canadien ;
 Robert Morin (1949-), réalisateur, scénariste, acteur et directeur de la photographie québécois
  (1941-), prélat catholique américain ;
 Rosaire Morin (1923-1999), journaliste canadien ;

S-Z 
 Samuel Morin (1995-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sandra Morin (19?-), personnalité politique canadienne ;
  (1931-2010), footballeur italien ;
  ;
  (1951-1985), tueur en série américain ;
  (1747-1813), peintre suédois ;
 Théodore Morin (1814-1890), personnalité politique française ;
  ;
 Travis Morin (1984-), joueur de hockey sur glace américain ;
  (1901-1968), mathématicien italien ;
  ;
 Wilfrid Morin (1900-1941), prêtre, écrivain et indépendantiste québécois ;
 Yannis Morin (1993-), joueur de basketball  ;
 Yohann Morin (1978-), dessinateur de bandes dessinées ;
 Yves Morin (1929-), personnalité politique canadienne.

Pseudonyme 

 Morin-Jean (1877-1940), de son vrai nom Jean Alexis Joseph Morin, artiste peintre, archéologue, graveur et illustrateur français.

Toponyme

Canada 
 Lac Morin, plan d'eau québécois du Bas-Saint-Laurent ;
 Morin-Heights, municipalité québécoise des Laurentides ;
 Morinville, ville canadienne de l’Alberta ;
 Rivière Morin, un affluent de la rivière aux Écorces, au Québec, au Canada ;
 Val-Morin, municipalité québécoise des Laurentides ;

Espagne 
 Grotte Morin, grotte en Cantabrie avec occupation préhistorique du Moustérien à l'Azilien;

France 
 Abri Morin, abri-sous-roche en Gironde avec occupation préhistorique du Magdalénien ; 
 Châtillon-sur-Morin, commune française de la Marne ;
 Dhuys-et-Morin-en-Brie, commune française de l'Aisne ;
 Grand Morin, rivière française des départements Marne et Seine-et-Marne, dont :
 Vélorail du Val du Haut-Morin ;
 Jouy-sur-Morin, commune française de Seine-et-Marne ;
 La Celle-sur-Morin, commune française de Seine-et-Marne
 Le Boulay-Morin, commune française de l’Eure ;
 Orly-sur-Morin, commune française de Seine-et-Marne ;
 Petit Morin, rivière française des départements Marne et Seine-et-Marne ;
 Pointe Morin, sommet du massif du Mont-Blanc, à la frontière avec la Suisse ;
 Rivière Morin Premier Bras, rivière de la Guadeloupe;
 Saint-Cyr-sur-Morin, commune française de Seine-et-Marne ;
 Saint-Germain-sur-Morin, commune française de Seine-et-Marne ;
 Saint-Ouen-sur-Morin, commune française de Seine-et-Marne ;
 Villiers-sur-Morin, commune française de Seine-et-Marne.

Titres 

 Léon Morin, prêtre, roman de Béatrix Beck (1952) ;
 Léon Morin, prêtre, Film de Jean-Pierre Melville (1961) ;
 Affaire Morin, affaire juridique française impliquant le sociologue Edgar Morin ;
 Affaire Morin, affaire politique québécoise impliquant la personnalité politique Claude Morin.

Autres 
 Code Morin, code de procédures québécois utilisé dans les assemblées ;
 Morin khuur, instrument à cordes frottées symbolique d'une partie des peuples mongols ;
 Morins, peuple gaulois ;
 Patron François Morin (1960-1995), bateau de sauvetage de la SNSM ;
 Prix Victor-Morin, prix théâtral québécois ;
 Morin, société française.
 Morin, boucle d'oreille à motifs de Maures, encore populaire dans la région d'Istrie et en Croatie.

Voir aussi 
 

Homonymie d'hydronyme
Patronyme breton
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France